Eneagrama hace referencia a varios artículos:

Geometría
Eneagrama, estrella de nueve puntas. Es llamado en ocasiones nonagrama.

Pseudociencia
Eneagrama de la personalidad
Eneagrama del Cuarto Camino